

Codici
liv  – codice ISO 639-3 della lingua livone

Geologia
LIV  – Formazione di Livinallongo

Onomastica
Liv  – nome proprio di persona scandinavo femminile

Persone
Stefan Liv  – hockeista su ghiaccio svedese

Altro
LIV  – 54 nel sistema di numerazione romano
Liv – cratere sulla superficie di Venere
Ghiacciaio Liv – ghiacciaio vallivo antartico